Otoci u Australiji:
 Nepean (otok u Norfolku)
 Nepean (otok u Queenslandu), otoci Torresovog prolaza